Copa América FIF7 2022 bylo 5. ročníkem Copa América FIF7 a konalo se v argentinském hlavním měste Buenos Aires v období od 25. do 27. července 2022. Účastnilo se ho 6 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin po 3 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první dva celky přímo do semifinále, ostatní celky čekalo předkolo. Vyřazovací fáze zahrnovala 6 zápasů. Brazilci poprvé od založení turnaje neprošli do finále a poprvé v historii hráli zápas o bronz. Nováčkem turnaje byl tým Venezuely. Ve finále poprvé v historii zvítězili reprezentanti Chile, kteří porazili výběr Argentiny 2:1.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: SB5 Fútbol (Buenos Aires).

Skupinová fáze

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Vyřazovací fáze

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Reference 

Copa América FIF7
Malá kopaná v Argentině
Malá kopaná v roce 2022
Sport v Argentině v roce 2022
Sport v Jižní Americe v roce 2022
Fotbalové události v Argentině